Гу́стафсон () и Гу́стафссон () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

Густафсон 
 Густафсон, Виктор (род. 1995) — шведский футболист.
 Густафсон, Джон (1942—2014) — английский бас-гитарист и певец, автор песен.
 Густафсон, Меган (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Густафсон, Самуэль (род. 1995) — шведский футболист, брат-близнец Симона Густафссона.
 Густафсон, Симон (род. 1995) — шведский футболист, брат-близнец Самуэля Густафссона.
 Густафсон, Томас (род. 1959) — шведский конькобежец.
 Густафсон, Трюгве (1918—1989) — шведский зоофизиолог и эмбриолог, член Шведской королевской академии наук.
 Густафсон, Элизабет (род. 1964) — шведская кёрлингистка.
 Густафсон, Эллен — американский бизнесмен, социальный предприниматель и активистка продовольственной системы.

Густафссон 
 Густафссон, Август (1875—1938) — шведский полицейский и спортсмен (перетягиватель каната), чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в составе сборной Швеции.
 Густафссон, Александр (род. 1987) — шведский боец смешанных боевых искусств.
 Густафссон, Андерс (род. 1979) — шведский гребец-байдарочник.
 Густафссон, Антон (более известен как Anton Maiden; 1980—2003) — шведский студент, получивший известность за создание MIDI и MOD версий песен группы Iron Maiden.
 Густафссон, Бенгт-Оке (род. 1958) — шведский хоккеист и тренер.
 Густафссон, Вейкка (род. 1968) — финский профессиональный альпинист.
 Густафссон, Вильхельм (1870—?) — финский конькобежец, участник чемпионата Европы-1898 по конькобежному спорту в Гельсингфорсе.
 Густафссон, Грета Ловиса (более известна как Грета Гарбо; 1905—1990) — шведская и американская актриса.
 
 Густафссон, Ларс (1936—2016) — шведский писатель и философ.
 Густафссон, Магнус (род. 1967) — шведский теннисист, обладатель Кубка Дэвиса.
 Густафссон, Малин (род. 1980) — шведская хоккеистка и футболистка.
 Густафссон, Матс (род. 1964) — шведский саксофонист.
 Густафссон, Нильс Вильгельм — фигурант дела об убийствах на озере Бодом.
 Густафссон, Роланд (род. 1952) — лютеранский епископ.
 Густафссон, София (род. 1990) — шведская кёрлингистка.
 Густафссон, Тина (1962) — шведская пловчиха.
 Густафссон, Тойни (род. 1938) — шведская лыжница.
 Густафссон, Томас (более известен под фамилией Антонелиус; род. 1973) — шведский футболист, защитник.
 Густафссон, Хампус (род. 2001) — шведский футболист.
 Густафссон, Эдди (род. 1977) — шведский футболист американского происхождения, вратарь.
 
 Густафссон, Юкка (род. 1947) — финский политик.
 Густафссон, Ян (род. 1979) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
 Густафссон, Янне (1883—1942) — шведский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.